Cavallo peut désigner :

Personnalités 
 Bob Cavallo, producteur de musique américain.
 Domingo Cavallo (1946- ), économiste et homme politique argentin.
 Fanny Cavallo (1990- ), joueuse de basket-ball française
 Franco Cavallo (1932-2022), skipper italien
 Johann Peter Cavallo (1819-1892), organiste, pianiste et compositeur d'origine allemande.
 Josh Cavallo (1999- ), joueur de football international australien
 Rob Cavallo : producteur de musique américain
 Roberto Cavallo (1967- ),  joueur de football international vénézuélien
 Tiberius Cavallo (1749–1809), physicien italien ;
Nom composé
 Émile-Gustave Cavallo-Péduzzi (1851-1917), peintre néo-impressionniste

Communes et lieux 

Monte Cavallo :  commune italienne de la province de Macerata
Île de Cavallo : île dans les Bouches de Bonifacio en Corse-du-Sud
Îles Cavallo:  est un ensemble d'îles et d'îlots situés dans la commune d'El Aouana, en Algérie

Homonymie de patronyme